Келли (), изначально О’Келли () — фамилия ирландско-шотландского происхождения, распространённая в англоязычных странах.

Персоналии

А 
 
 Келли, Аллен (1932—2016) — американский баскетболист, атакующий защитник.
 Келли, Аметист Амелия (более известная как И́гги Аза́лия; род. 1990) — австралийская хип-хоп-исполнительница, автор песен.
 Келли, Анжело (род. 1981) — певец, автор песен, музыкант, продюсер.
 Келли, Ар (род. 1967) — американский музыкант, певец, продюсер и поэт-песенник, работающий в стиле современный ритм-энд-блюз.
 Келли, Арвеста (род. 1945) — американский профессиональный баскетболист, выступавший в АБА.

Б 
 
 Келли, Билли (род. 1945) — ирландский снукерист.
 
 
 Келли, Бретт (род. 1993) — канадский актёр.

Г 
  (род. 1966) — ирландский футболист.
 Келли, Говард Этвуд (1858—1943) — американский врач-гинеколог.
 Келли, Грегори (Gregory Kelley; 1944—1961) — американский фигурист-одиночник.
 Келли, Грейс (Grace Patricia Kelly; 1929—1982) — американская актриса.
 Келли, Гэри (Gary Kelly; род. 1974) — ирландский футболист.

Д 
 Келли, Дамаен (род. 1976) — ирландский и британский боксёр.
 Келли, Дениза (род. 1967) — канадская велогонщица.
 Келли, Дефорест (1920—1999) — американский актёр.
 Келли, Девин (род. 1986) — американская актриса.
 
 Келли, Джилл (род. 1971) — порноактриса, фотомодель и актриса.
 Келли, Джин (1912—1996) — американский актёр, хореограф и режиссёр.
 Келли, Джин Луиза (род. 1972) — американская актриса и певица.
 
 Келли, Джоан (род. 1978) — канадская актриса.
 
 
 Келли, Джордж Александр (1905—1967) — американский психолог, автор теории личностных конструктов.
 
 Келли, Джошуа (род. 1997) — игрок в американский футбол.
 Келли, Джэмилл (род. 1977) — американский борец вольного стиля.
 Келли, Дин (1931—1996) — американский баскетболист, олимпийский чемпион.
 
 Келли, Дэн (1861—1880) — австралийский бушрейнджер и нарушитель закона.

И 
 Келли, Иэн (род. 1966) — британский актёр и исторический биограф.

К 
 Келли, Катриона (род. 1959) — британский русист, филолог и историк, переводчик русской литературы.
 Келли, Кевин (род. 1967) — американский боксёр.
 Келли, Келли (род. 1987) — американский рестлер, модель и танцовщица.
 Келли, Кен (1946—2022) — американский художник-фантаст.
 Келли, Кери (род. 1971; наст. имя Фир Терри Ли) — американский рок-гитарист.
 Келли, Ким (род. 1962) — канадская кёрлингистка.
 Келли, Клод (род. 1980) — американский поп-певец и автор песен.
 Келли, Клои (род. 1998) — английская футболистка.
 Келли, Клэр (1934—1998; наст. имя Клэр Энн Грин) — американская модель, актриса кино и телевидения.
 Келли, Крис (род. 1980) — канадский хоккеист.
 Келли, Крис («Mac Daddy»; 1978—2013) — американский рэп-музыкант из рэп-дуэта «Kris Kross».
 Келли, Кристал (род. 1986) — американская баскетболистка и тренер.
 Келли, Кэтрин (род. 1979) — английская актриса и певица.

Л 
 Келли, Лиам (Liam Kelly, 1990) — шотландский футболист.
 Келли Лиам (Liam Kelly) — ирландский фолк-музыкант из группы «Dervish».
 Келли, Лиза (род. 1977) — ирландская певица и пианистка.
 Келли, Лиза Робин (1970—2013) — американская актриса, комедиантка и кинопродюсер.
 Келли, Лора Мишель (род. 1981) — английская актриса театра и кино, певица.
 Келли, Лоррейн (род. 1959) — шотландская журналистка и телеведущая.

М 
 
 
 Келли, Малкольм Дэвид (род. 1992) — американский киноактёр.
 Келли, Маргарет (1956) — британская пловчиха.
 Келли, Марк Эдвард (род. 1964) — американский астронавт.
 Келли, Мартин (род. 1990) — английский футболист, защитник «Ливерпуля».
 Келли, Мартина (1948—2011) — французская актриса, певица и продюсер.
 Келли, Мегин (род. 1970) — американская журналистка и телеведущая, юрист.
 Келли, Минка (род. 1980) — американская актриса.
 Келли, Мишель (род. 1974) — канадская скелетонистка.
 Келли, Мойра (род. 1968) — американская актриса и телевизионный режиссёр.

Н 
 Келли, Натали (род. 1985) — австралийская актриса, снявшаяся в роли Нилы в фильме «Тройной форсаж: Токийский Дрифт».
 Келли, Наталия (род. 1994) — певица, представляла Австрию на конкурсе песни Евровидение 2013.
 Келли, Нед (Edward «Ned» Kelly; 1854—1880) — австралийский разбойник, известный дерзкими ограблениями банков и убийствами полицейских.
 Келли, Нэнси (Nancy Kelly; 1921—1995) — американская актриса.

О 
 Келли, Орри (1897—1964) — австралийский художник по костюмам.
 Келли, Оукли (1891—1966) — американский военный лётчик.

П 
 
 Келли, Петра (1947—1992) — немецкий политик, активистка борьбы за мир, одна из основателей партии Зелёных.
 
 Келли, Пэтси (1910—1981) — американская актриса, певица и танцовщица.

Р 
 
 Келли, Ред (1927—2019) — канадский хоккеист, защитник и центральный нападающий.
 Келли, Ричард (Richard Kelly; род. 1975) — американский кинорежиссёр, сценарист, продюсер.
 Келли, Роберт (род. 1955) — шотландский кёрлингист и тренер по кёрлингу.
 Келли, Руби (более известная как Джин Брукс; 1915—1963) — американская актриса.
 Келли, Ричард Хоскинс — американский писатель.

С 
 
 Келли, Стивен (род. 1983) — ирландский футболист, правый крайний защитник английского клуба «Рединг» и национальной сборной Ирландии.
 Келли, Сьюзан (род. 1954) — американская фигуристка выступающая в танцах на льду, впоследствии тренер по фигурному катанию.

Т 
 Келли, Терри (19…—2010) — ирландский шахматист.
 Келли, Тори (род. 1992) — американская певица, автор песен и звукозаписывающий продюсер.
 Келли Трамп (род. 1970) — немецкая порноактриса.

У 
 Келли, Уильям (род. 1943) — военный преступник, ответственный за убийство мирных жителей в Сонгми, лейтенант армии США.
 Келли, Уолтер (1913—1973) — американский художник комиксов и карикатурист.

Ф 
 Келли, Фергус (род. 1944) — ирландский историк и филолог, специалист по средневековому ирландскому праву.
 Келли, Флоренс (1859—1932) — американская общественная деятельница, переводчица, юрист.
 Келли, Фредерик (Frederick Septimus Kelly; 1881—1916) — британский гребец, чемпион летних Олимпийских игр 1908.
 Келли, Фредерик (1891—1974) — американский легкоатлет, который специализировался в беге на 110 метров с барьерами.

Х 
 Келли, Хью (Гуг) (Hugh Kelly; 1739—1777) — английский писатель ирландского происхождения.

Ч 
 Келли, Чарльз (род. 1981) — американский автор-исполнитель песен в стиле кантри.

Ш 
 Келли, Шейла (род. 1961) — американская актриса.

Э 
 Келли, Эдвард (1555—1597) — английский мистик и алхимик.
 Келли, Эльсуорт (1923—2015) — американский художник и скульптор, представитель минимализма, хард-эдж и живописи цветового поля.
 Келли, Эрин (род. 1981) — американская актриса театра и кино.

Ю 
 Келли, Юджин (род. 1965) — музыкант из Шотландии, член группы The Vaselines.

Я 
 Келли, Ян Кроуфорд — американский государственный деятель.

Персонажи 
 Келли Тейлор — главная героиня сериала «Беверли-Хиллз, 90210».

Кинопродукция 
 Банда Келли — романтизированная биографическая драма Грегора Джордана о жизни грабителя и народного героя Австралии Неда Келли.
 Келли — австралийский приключенческий сериал для детей, премьера которого состоялась на канале Network Ten в 1991 году.
 Герои Келли — кинофильм режиссёра Брайана Дж. Хаттона, вышедший на экраны в 1970 году.
 Кадет Келли — комедийный фильм 2002 года режиссёра Ларри Шоу.
 Королева Келли — американский художественный фильм Эриха фон Штрогейма, созданный в 1929 году на киностудии «Gloria Swanson Pictures».
 Подлинная история банды Келли — фильм австралийского кинематографиста Чарльза Тейта.
 Пулемётчик Келли — гангстерский фильм Роджера Кормана, вышедший в 1958 году.

Научнo-прикладные термины 
 Критерий Келли — финансовая стратегия ставок, разработанная Джоном Ларри Келли в 1956 году.
  — формула, определяющая оптимальную долю капитала, которой можно рискнуть в одной сделке.

Прочее 
 Граф Келли — один из дворянских титулов Шотландии.
 Замок Келли — средневековый замок, расположенный в пяти километрах от Питтенуима в области Файф, Шотландия.
 Кубок Келли — кубок, вручаемый победителю плей-офф чемпионата Хоккейной лиги Восточного побережья с сезона 1996-97.

См. также 
 Самоубийство Келли Йеманс — громкий случай суицида 13-летней девочки из английского Дерби.
 The Kelly Family — музыкальная группа, состоящая из 9-ти братьев и сестер
 R. Келли — второй сольный студийный альбом R&B певца R. Kelly, вышедший в 1995 году.